Le nom de route départementale 24, ou RD 24, ou D24, peut désigner :
 dans le département de l'Ardèche, reliant le col du Bez à Largentière ;
 dans le département de la Charente, reliant Sainte-Sévère à Salles-Lavalette, en passant par Cognac et Barbezieux-Saint-Hilaire ;
 dans le département de la Charente-Maritime, reliant Saint-Laurent-de-Cognac à Saintes, partie de la « route basse » reliant Saintes et Cognac (par opposition à la « route haute » qui est la route nationale 141) ;
 dans le département d'Eure-et-Loir, reliant par Chartres, Senonches à Sainville, puis rejoignant le département de l'Essonne et Étampes en étant renommée D21 ;
 dans le département des Hautes-Pyrénées, reliant Bizous à Bazordan ;
 dans le département de la Mayenne, reliant Moulay à Saint-Loup-du-Dorat, reprenant l'ancienne RN 162BIS, déclassée en 1972.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de l'Ardèche
 Routes de la Charente
 Routes de la Charente-Maritime
 Réseau routier d'Eure-et-Loir
 Routes de la Mayenne

024